|}

Weblinks 

Nippes (Köln)
Baudenkmaler Koln Nippes